Quatre régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Schomberg » :
 Infanterie
 Le régiment de Schomberg (1589-1601)
 Le régiment de Schomberg (1674-1681)

 Cavalerie
 Les Volontaires de Schomberg ;
 Le régiment de Schomberg dragons, renommé le  «  de dragons »

Notes, sources et références 

Homonymie d'unités militaires